Pli peut faire référence à :
 un pli : la ligne suivant laquelle est effectué un pliage ;
 un pli : une structure géologique ;
 Pli est un terme de jeu de cartes ;
 un pli : une lettre, en matière postale ;
 Le Pli : un ouvrage de Gilles Deleuze.

Code 

pli est un code désignant :
 pli, le pali, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle

PLI est un sigle pouvant signifier :
 Prêt locatif intermédiaire ;
 Plan local d'insertion : application locale du plan départemental d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
 Petit lévrier italien : une race de chien ;
 Programmation logique inductive : un outil utilisé en apprentissage automatique ;
 Le Petit Larousse illustré : un dictionnaire paru pour la première fois en 1905 ;
 Partito Liberale Italiano : parti libéral italien ;
 Programming Language number I (PL/I) : un langage de programmation créé dans les années 1960.